Свинкино — название населённых пунктов в России:

 Свинкино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Свинкино — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Свинкино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
Свинкино — до 1966 г. название деревни Новосадовая в Бологовском районе Тверской области.